Le nom Peter a été utilisé pour par plusieurs cyclones tropicaux dans le monde.

Océan Atlantique 

 La tempête tropicale Peter (2003) est une forte tempête tropicale hors saison qui s'est formée en haute mer, au nord-ouest des îles du Cap-Vert ;
 La tempête tropicale Peter (2021) est une tempête tropicale faible et mal organisée qui est restée en mer au large des Antilles.

Océan indien 

 Le cyclone Peter (1978) est cyclone tropical le plus pluvieux jamais enregistré dans la région. Il a causé des dégâts dans tout le golfe de Carpentarie.

Océan Pacifique nord-ouest 

 Le typhon Peter (1997) (PAGASA : Daling ) est un faible typhon de catégorie 1 qui a touché terre au Japon.

Tempête tropicale homonyme
Typhon homonyme